En botánica, el término glande se refiere al fruto llamado vulgarmente bellota; un aquenio de gran tamaño y de policarpo coriáceo, envuelto en mayor o menor grado, alrededor de su base, por una pieza de origen axial, acrescente, la cúpula.
En anatomía:
El glande o balano es la parte final del pene.
El glande del clítoris es el extremo del sistema clitorial.
En arqueología.
 Un glande es un proyectil de plomo o arcilla que se utilizaba para lanzarlo mediante hondas durante las batallas o asedios.